

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle ou acronyme peut signifier :
 Gun Owners of America, la deuxième plus importante organisation pro-arme aux États-Unis.

Code 
Le code GOA peut faire référence :
 à l'aéroport de Gênes-Christophe-Colomb en Italie, selon le Code AITA des aéroports.

Sciences et techniques 
 La Goa (Procapra picticaudata) est une espèce d'antilopes, présente à l'état sauvage sur le plateau tibétain.

Sciences humaines et sociales 
 Les pierres de Goa, ou lapis de Goa, sont des bézoards artificiels fabriqués du  par les Jésuites de Goa (Inde portugaise), et considérés alors comme munis de propriétés médicinales et talismaniques.

Culture et société

Armes 
 Le SA-3 Goa est un missile sol-air soviétique.

Cinéma 

 , film indien réalisé par Nissar, sorti en 2001 ;
 , film tamoul réalisé par Venkat Prabhu, sorti en Inde en 2010 ;
 , film réalisé par Surya, sorti en 2015.

Jeux 
 Goa est un site web multijoueur français.
 Goa est un jeu de société paru en 2004.

Monuments 
 La tour de Goa est une tour médiévale située à Sahorre (Pyrénées-Orientales, région Occitanie).

Musique 
 GOA est un single de Rilès, paru en 2020.
 La trance Goa est une forme de musique électronique.

Patronyme 
 Max et Madeleine Goa sont des innocents fusillés par les Forces françaises de septembre lors de l'épuration à la Libération en France.

Toponyme

Burkina Faso 
 Goa, une localité du département de Toma (province du Nayala, région de la Boucle du Mouhoun) ;

France 
 le passage du Gôa, une chaussée submersible reliant l'île de Noirmoutier au continent ;

Inde 
 Goa, un territoire puis État de l'Inde situé sur la côte sud-ouest ;
 Goa, l'ancien nom de Vieux-Goa, une cité historique du district de Goa Nord (État de Goa) ;
 Nova Goa, un ancien nom de Panaji, la capitale de l'État de Goa ;

Indonésie 
 Goa, une ancienne variante orthographique du royaume de Gowa ;

Philippines 
 Goa, une municipalité de la province de Camarines Sur.

Notes et références 

Code IATA des aéroports
Homonymie d'acronyme